Mørke ist 

 der dänische Originaltitel des Filmes Todeshochzeit
 ein dänischer Ort in der Region Midtjylland, siehe Mørke (Dänemark)